Evaristo de Macedo – ex calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Jairo de Macedo da Silva – calciatore brasiliano
 Joaquim Manuel de Macedo – scrittore brasiliano
 José Monteiro de Macedo – ex calciatore guineense
 José Agostinho de Macedo – scrittore e poeta portoghese
 Larissa de Macedo Machado, nota come Anitta – cantante, compositrice, conduttrice televisiva e attrice brasiliana
 Lota de Macedo Soares – architetta, designer e urbanista brasiliana
 Paulo Jorge Morais Rebelo de Macedo – ex cestista e allenatore di pallacanestro angolano
 Plutão de Macedo – cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 Wanderson de Macedo Costa – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Macedo